Zschoche ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Zschoche (1941–2019), deutsche Politikerin (SED/PDS)
 Herrmann Zschoche (* 1934), deutscher Regisseur
 Ronja Zschoche (* 1993), deutsche Rapperin
 Miriam Zschoche (* 1979), deutsche Betriebschwirtschaftlerin und Hochschullehrerin